José María Pino Suárez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 José María Pino Suárez, Salto de Agua, 
 José María Pino Suárez, Jiquipilas, 
 Kilómetro Diez, ort, Campeche, Carmen, 
 José María Pino Suárez, Texistepec, 
 José María Pino Suárez, Durango, Guadalupe Victoria, 
 José María Pino Suárez, Tecolutla, 
 José María Pino Suárez, Jalisco, Tomatlán, 
 José María Pino Suárez, Hidalgo, Tepetitlán, 
 José María Pino Suárez, Puebla, Tecamachalco, 
 José María Pino Suárez, Mapastepec, 
 José María Pino Suárez, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 José María Pino Suárez, Álamo Temapache, 

Robotskapade Mexikoförgreningar